Полёт (индекс  — 11А59) — советская двухступенчатая ракета-носитель лёгкого класса из семейства «Р-7». РН «Полёт» разрабатывалась и изготавливалась в куйбышевском филиале № 3 ОКБ-1 (ныне — ЦСКБ-Прогресс) под руководством Дмитрия Ильича Козлова и Сергея Павловича Королёва.

РН «Полёт» является модификацией ракеты-носителя «Р-7А» и была предназначена для вывода на круговую орбиту специальных маневрирующих ИСЗ — «Полёт-1» и «Полёт-2», разработки ОКБ-52 под руководством Владимира Николаевича Челомея.

История создания 

Двухступенчатая РН 11А59 была разработана во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 258—110 от 16 марта 1961 года, филиалом № 3 ОКБ-1 (ныне — «ЦСКБ-Прогресс») на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Р-7А» (индекс ГУКОС — 8К74).

Испытательные работы по отработке процессов отделения объекта ИС (рабочее название аппаратов И-2В) от второй ступени ракеты-носителя 11А59 проводились на лётно-испытательной доводочной базе в Жуковском.

Особенности конструкции 

Ракета-носитель 11А59 разрабатывалась на базе «Р-7А» путём создания принципиальной новой по конструкции и виду головной части. Принципиальным техническим нововведением был факт использования детонационного шнура вокруг корпуса для сброса головной части.

Список всех запусков ракеты-носителя «Полёт» 
Ракетой-носителем 11А59 «Полёт» с космодрома Байконур в 1963 и 1964 гг. были запущены первые советские маневрирующие спутники «Полёт-1» и «Полёт-2», типа «И-2В», созданные в ОКБ-52 под руководством В. Н. Челомея.

См. также 
 Союз (ракета-носитель)
 Р-7 (семейство ракет-носителей)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ракеты-носители СССР